Куаррата () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Пистоя.

Население составляет 26 735 человек (31-5-2019), плотность населения составляет 582,34 чел./км². Занимает площадь 45,91 км². Почтовый индекс — 51039. Телефонный код — 0573.

В коммуне особо почитаем Пояс Пресвятой Богородицы, празднование в первый вторник сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20091202195334/http://www.comune.quarrata.pt.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/

Примечание